Василий Иванович Языков:
 Языков, Василий Иванович (? — 1832) — вице-адмирал, командир Херсонского порта.
 Языков, Василий Иванович (1923—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.